Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Brett Dickinson e Glenn Wilson 1-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (Campioni)
 Jeff Belloli /  Francisco Montana (primo turno)

 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Juan Ignacio Carrasco /  Nuno Marques (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1994